42. mužské a 23. ženské mistrovství Asie ve vzpírání se konalo od 13. do 17. dubna 2011 v Tchung-lingu () v provincii An-chuej Čínské lidové republiky. Mistrovství neslo podtitul „Pohár společnosti Liuguo“ ().

Soutěže takřka ovládlo družstvo domácích čínských vzpěračů. Ze 14 váhových kategorií, kterých se čínští závodníci účastnili, jich dokázali celkem 12 vyhrát, přičemž získali celkem 35 zlatých medailí ze 45 možných.

Přehled medailistů

Muži

Ženy

Medaile podle zúčastněných zemí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Odkazy

Související články 
 Vzpírání
 Mistrovství Evropy ve vzpírání 2011
 Mistrovství světa ve vzpírání 2011

Mistrovství Asie ve vzpírání
Vzpírání v roce 2011
Vzpírání v Číně
Sportovní události v Číně
Tchung-ling
Sport v Číně v roce 2011
Sport v Asii v roce 2011